Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rush (Rush County) :
 Comté de Rush, situé dans l'État de l'Indiana ;
 Comté de Rush, situé dans l'État du Kansas.